Draser ist der Familienname folgender Personen:

 Detlev Draser (1926–2011), deutscher Architekt
 Magda Draser-Haberpursch (geb. Magda Draser; 1930–2016), rumänische Handballspielerin